Triplemanía V fue la edición número 5 de Triplemanía, evento de pago por visión de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Asistencia Asesoría y Administración. El evento se realizó el 13 de junio de 1997, y por primera vez, desde la Plaza de Toros en Tijuana, Baja California.

Resultados 
 Octagoncito, La Chivita y Mini Cibernético derrotaron a Pentagoncito, Mini Mankid y Mini Goldust
 Octagoncito rindió a Pentagoncito con una "Escalera"
 Los Viper's Histeria, Maniaco y El Mosco de la Merced derrotaron a La Chiva Rayada I, La Chiva Rayada II y a Rey Dragón, por medio de la descalificación
 Histeria le aplica un "foul" a Rey Cometa, pero el referí no lo vio; al quererse vengar una de las Chivas le aplica un "foul" a Histeria; pero en esta ocasión el referí si vio y lo descalificó.
 Abismo Negro, El Mexicano, Cráneo y El Hijo del Perro Aguayo derrotaron a Los Roqueros Picudo, May Flower, León Negro y Espectro
 Abismo Negro cubrió a León Negro con una "Casita"
 Tinieblas (con alushe), Tinieblas jr. y Blue Demon jr. derrotaron A Scarecrow, Pentagon y The Killer c/ Miss Janeth
 Miss Janeth se equivoca aplicándole un "foul" a Kiler, esto lo aprovecha Tinieblas
 Miss Janeth intervino a favor de los rudos
 Sangre Chicana (con el Picudo) derrotó a Heavy Metal (con el Hijo del Perro Aguayo) por medio de la descalificación, en una Extreme Rules Match
 Heavy Metal golpea al referí "Tirantes"; se equivocó al querer darle con una guitarra a Sangre Chicana, pero este se quita. Como consecuencia de los sucedido "Pepe Tropicasas" lo descalifica
 El hijo del Perro Aguayo intervino a favor de Heavy Metal
 Latin Lover derrotó a Pierroth (C), por el Campeonato Campeón de Campeones de la AAA
 Latin Lover aplica una "Plancha" desde la tercera cuerda
 Canek, Octagon, El Perro Aguayo y El Cibernético derrotaron a Fuerza Guerrera, El Bello Jorge, El Cobarde Y Snake Roberts
 Canek cubrió a El Cobarde con una sentón y después de golpe con el codo
 Durante la lucha Cibernético abandonó a su equipo (técnicos), pero después volvió a ayudarlos
 Después de la lucha Cibernético ataca a los técnicos con ayuda de los rudos
 Los Payasos Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo (con Globito) derrotaron a La Calaca, Súper Muñeco y a Máscara Sagrada jr., en una Steel Cage Match de apuestas (el que se quedara adentro de la jaula pierde la MÁSCARA)
 Así fue el orden de salida de cada luchador:

 Globito interfirió a favor de los Payasos
 La Parka jr. intervino a favor de los técnicos
 Después de la lucha la Calaca atacó a los técnicos (en especial a la Parka jr.) con ayuda de los rudos
 Como consecuencia de perder la Calaca perdió la Máscara con una identidad de nombre "Alberto Medina" y con origen de Monterrey, Nuevo León.

Comentaristas 
 Arturo Rivera "El Rudo"
 Andrés Maroñas Escobar
 Jesús Zúñiga

Triplemanía